Live in Montreux 69 — живий альбом англійської групи Deep Purple, який був випущений 28 серпня 2006 року.

Композиції 
 Speed King/Kneel & Pray — 5.54
 Hush — 6:20
 Child in Time — 12:38
 Wring That Neck — 20:30
 Paint It Black — 10:48
 Mandrake Root — 22:08
 Kentucky Woman — 6:00

Склад 
 Ієн Гіллан — вокал
 Рітчі Блекмор — гітара
 Джон Лорд — клавішні
 Роджер Гловер — бас-гітара
 Іан Пейс — ударні

Джерела 
 Live in Montreux 69  allmusic
 Live in Montreux 69  last.fm

Альбоми Deep Purple
Концертні альбоми, записані на джазовому фестивалі у Монтре